Seabra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Seabra (ort), Bahia, 
 Tarauacá (ort), Acre, 
 Seabra (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar